El término «Rakata» se puede referir a:
 Los rakatan, raza perteneciente al universo de Star Wars.
 La isla Rakata de Indonesia, en donde se ubica el volcán Krakatoa.
 «Rakata (canción)», una canción del grupo de reguetón Wisin & Yandel.